Onderstuur (auto), een benaming voor stuurgedrag bij auto's
Onderstuur (ligfiets), een laaggelegen stuur bij een ligfiets